Mioprionodon (Миоприонодон — „мањи Прионодон”) је изумрли род виверида који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје Кеније.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи мион (стр. грч. -{μείων}-), која значи мањи,
 и рода мачколики звијери Prionodon.

Назив врсте Mioprionodon hodopeus у преводу значи „мањи пионирски Прионодон”. Врста Mioprionodon pickfordi је именована у част научника др Мартина Пикфорда.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе рода Mioprionodon.

Види још 
 Вивериди
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Вивериди
Изумрли сисари Африке